Плей-офф чемпионата России по хоккею с мячом сезона 2016/2017 прошёл с 9 по 26 марта 2017 года. Пары участников были определены по итогам регулярного сезона. В финальном матче, прошедшем в Хабаровске на стадионе «Арена „Ерофей“», встретились хабаровский «СКА-Нефтяник» и иркутская «Байкал-Энергия». Чемпионом России стала команда «СКА-Нефтяник», одержав победу в матче со счётом 6:2.

Регламент 
К соревнованиям допускаются команды, которые по итогам второго этапа регулярного чемпионата в первой группе занимают 1—6 места (проходят напрямую), а также два победителя квалификационных матчей между 7—8 командами первой группы и 1—2 командами второй группы в предварительном раунде плей-офф в серии из двух игр — на своём поле и на поле соперника. В дальнейшем команды начиная с 1/4 финала определяют призёров чемпионата.

Игры 1/4 финала проводятся до трёх побед. Первые две игры на поле команды, занявшей место ниже соперника на втором этапе регулярного чемпионата, третья и четвёртая (если понадобится) на поле команды — занявшей место выше. Если в серии обе команды одержат по две победы, то назначается пятая игра — на поле команды, которая заняла более высокое место на втором этапе регулярного чемпионата. Игры проводятся 9, 10, 14, 15, 19 марта 2017 года.

Победители четвертьфинальных поединков по заранее составленной сетке плей-офф определят победителя Чемпионата России в «Финале четырёх», который пройдёт в одном городе. Место проведения финальных соревнований определяется на конкурсной основе.

Победители полуфинальных и финального поединков, а также обладатель третьего места определяется в одной игре.

Игры 1/2 финала — 23 и 24 марта 2017 года.

Матч за 3-е место — 25 марта 2017 года.

Финальная игра — 26 марта 2017 года.

Плей-офф 

Примечание: Выделены команды, победившие в парах, при этом указан общий счёт по результатам серии матчей (за исключением полуфиналов, финала и матча за 3-е место).

Примечание: Если при проведении игр плей-офф матч заканчивается ничейным результатом, то после окончания второго тайма назначается дополнительное время (два тайма по 10 минут). Игра продолжается до
первого забитого гола. Если и в дополнительное время не выявлен победитель, то он определяется с помощью пробития серии послематчевых пенальти (в соответствии с положением о послематчевых пенальти).

1/4 финала

СКА-Нефтяник — Сибсельмаш

Енисей — Волга

Уральский трубник — Водник

Кузбасс — Байкал-Энергия

Полуфиналы

Матчи за 3-е место

Финал

См. также 
 Кубок России по хоккею с мячом

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Федерации хоккея с мячом России
 Положение о проведении Чемпионата России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги сезона 2016−2017 гг.

Чемпионат России по хоккею с мячом 2016/2017
2017 год в хоккее с мячом